

Cariche
 Arconte polemarco – uno degli arconti dell'antica Atene
 Polemarco – massima carica in molte polis dell'antica Grecia

Persone
 Polemarco –  filosofo greco fratello di Lisia
 Polemarco –  astronomo greco di Cizico